Blue Motion ist
 BlueMotion, eine Reihe als schadstoffarm beworbener Produkte von Volkswagen,
 BLUE MOTION, eine Eigenmarke für Bekleidung von Aldi Süd.